KAUD steht für
 Kommunistische Arbeiter-Union Deutschlands, eine rätekommunistische Partei in der Weimarer Republik
 KAUD, eine Radiostation in den USA die das Programm der NPR-Station KBIA überträgt

Abkürzung